Кудаш — деревня в Бардымском районе Пермского края на реке Большая Амзя. Входит в состав Березниковского сельского поселения.

Географическое положение 
Находится примерно в 13 км к северо-западу от центра села Барда.

Население 
По результатам переписи 2010 года численность населения составила 185 человек, в том числе 86 мужчин и 99 женщин.

В 2005 году численность населения составляла 231 человек.

В 1926 году в селе проживало 505 башкир и 11 русских.

Примечания  

 

Населённые пункты Бардымского района